Acca (gènere), gènere de plantes amb flors de la família Myrtaceae
 Acca (Eneida), personatge de l'Eneida de Virgili, esmentada com a germana i companya d'armes de la reina Camil·la dels volscs
 Acca Laurèntia, dona romana llegendària que va esdevenir deessa
 Acca de Hexham (~660 - 740/42), sant de Northumbria i bisbe de Hexham (709 - 32)
 ACCA o Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina, associació civil sense fins lucratius de l'Argentina que reuneix els periodistes especialitzats en cinema
 ACCA o Associació Catalana de Crítics d'Art, societat que agrupa els crítics d'art actius a Catalunya o vinculats a l'art català